Ан-сюр-Лес:

 Ан-сюр-Лес — деревня в провинции Намюр, Бельгия
 Ан-сюр-Лес — пещера природного происхождения, один из главных туристических объектов Бельгии.